Рекурсивная функция:
Рекурсивная функция — числовая функция числового аргумента, которая в своём определении содержит себя же.
Рекурсивная функция — функция, принадлежащая одному из следующих классов: примитивно рекурсивные функции, общерекурсивные функции, частично рекурсивные функции.